Szilágyi Imre (1933–1999) magyar filozófus
 Szilágyi Imre (?) magyar grafikus